Takats ist der Name von

 Alice Takáts, ungarisches Theaterstück („OMIKE“)
 Clemens Takats, österreichischer Eishockeyspieler
 Gyula Takáts (1911–2008), ungarischer Schriftsteller
 Karl Takats, österreichischer Feuerwehrkommandant
 Michael Takáts (1863–1913), ungarischer Opernsänger (Heldenbariton)
 Pal Takats, ungarischer Biwakflieger („Red Bull X-Alps“)
 Onka Takats, österreichische TV-Moderatorin
 Tristan Takats (* 1995), österreichischer Freestyle-Skier

Siehe auch: Takács